Ієн Бенбері  (, 27 листопада 1957) — британський велогонщик, олімпійський медаліст.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

Британські велогонщики
Британські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 1976
Велогонщики на літніх Олімпійських іграх 1976